

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Louis Mazetier, (1888-1952), fut à la fois peintre, cartonnier et maître verrier ;
 Louis Mazetier, (1970- ), est un pianiste de piano stride français ;
 Sandrine Mazetier, (1966- ), est une femme politique française ;

Homonymie
Homonymie de patronyme